Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Brisbane International 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 1. bis 3. Januar 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Brisbane